Stati Uniti d'America
Lawrenceburg – capoluogo della Contea di Dearborn, Indiana
Lawrenceburg – capoluogo della Contea di Anderson, Kentucky
Lawrenceburg – capoluogo della Contea di Lawrence, Tennessee